Live ’88 – album zespołu Supertramp
 Live ’88 – (album zespołu Ekatarina Velika